Населені пункти в Чехії:

 Добшиці (Зноймо)
 Добшиці (Чеське Будейовіце)
 Добшиці (Нимбурк)